Aygün ist
 ein türkischer Personenname, siehe Aygün (Name)

ein Ort im Landkreis Kulp der türkischen Provinz Diyarbakır, siehe Aygün (Ort)
ein Ort im Distrikt Gazimağusa in der Türkischen Republik Nordzypern, siehe Aygün (Türkische Republik Nordzypern)
der Name eines aserbaidschanischen Fernsehsenders, siehe Aygün Televiziyası
ein sowjetaserbaidschanischer Spielfilm aus dem Jahr 1960, siehe Aygün (1960)